Stevens Peak ist der Name mehrerer Berge:

in Kanada:
 Stevens Peak (Kanada), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Stevens Peak (Bingham County, Idaho), im Bingham County, Idaho
 Stevens Peak (Shoshone County, Idaho), im Shoshone County, Idaho
 Stevens Peak (Kalifornien), in Kalifornien
 Stevens Peak (Montana), in Montana
 Stevens Peak (Washington), in Washington